Богдана има више значења:

 Богдана
 Богдана (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Богдана (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Богдана (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Богдана (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Богдана (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији
 Општина Богдана (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији